WiDi eller Wi-Di kan syfta på:

  WiDi – en trådlös bildskärm, se Wireless Display
 WirelessHD

Se även
 Miracast